Pegasus är ett släkte av fiskar. Pegasus ingår i familjen Pegasidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spiggartade fiskar